Die Badminton-Bundesliga-Saison 2005/2006 bestand aus einer Vorrunde im Modus "Jeder-gegen-jeden" mit Hin- und Rückspiel und einer Play-Off- bzw. Play-down-Runde. In der Play-off-Runde traten der 1. und der 4. sowie der 2. und der 3. in einem Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die Sieger der beiden Partien ermittelten den Deutschen Meister, ebenfalls in einem Hin- und Rückspiel. Meister wurde der 1. BC Bischmisheim, der EBT Berlin in den Finalspielen bezwang. Absteigen musste der PSV Ludwigshafen, der sich vor dem Start der Play-downs aus der Bundesliga zurückzog und die Play-downs damit überflüssig machte.

Mannschaftsaufstellungen 
 1. BC Bischmisheim
 Eric Pang, Leonard Holvy de Pauw, Kristof Hopp, Michael Fuchs, Ville Lång, Thomas Tesche, Joachim Tesche, Kathrin Piotrowski, Xu Huaiwen
 SG EBT Berlin
 Xuan Chuan, Robert Blair, Tim Dettmann, Fredrik Bergström, Conrad Hückstädt, Kasperi Salo, Nicole Grether, Juliane Schenk
 1. BC Beuel
 Ian Maywald, Wu Yunyong, Ingo Kindervater, Marc Hannes, Marc Zwiebler, John Gordon, Christoph Clarenbach, Theodor Pönsgen, Jessica Willems, Mareike Busch, Petra Overzier, Birgit Overzier
 FC Langenfeld
 Björn Joppien, Przemysław Wacha, Andreas Wölk, Mike Joppien, Thorsten Hukriede, Tim Fillbrunn, Torsten Wölk, Kamila Augustyn, Carina Mette, Anja Fillbrunn, Eileen Antwerpes
 SC Union 08 Lüdinghausen
 Yong Yudianto, Oliver Pongratz, Dharma Gunawi, Hendrik Westermeyer, Philipp Knoll, Denis Nyenhuis, Yuhan Tan, Kai Mitteldorf, Thomas Bölke, Karin Schnaase, Laura Ufermann, Kim Buss, Monja Giebmanns
 TuS Wiebelskirchen
 Roman Spitko, Marcel Reuter, Jochen Cassel, Jan Sören Schulz, Benjamin Woll, Marc Schenkelberger, Alex Gebel, Uwe Ossenbrink, Elena Nozdran, Michaela Peiffer, Anika Sietz, Aline Decker
 SV Fortuna Regensburg
 Irwansyah, Zhu Min, Petr Koukal, Felix Hoffmann, Chris Hunt, Michael Helber, Harry Wright, Thomas Nirschl, Julia Suchan, Kathrin Hoffmann, Joanne Muggeridge, Felicity Gallup
 PSV Ludwigshafen
 Vladislav Druzchenko, Jens Roch, Mark Burgess, Dieter Domke, Henrik Andersson, Adam Zaleski, Denis Abraham, Toni Poyatos, Neli Boteva, Sandra Marinello, Katja Michalowsky, Mareike Milnickel

Vorrunde

Endstand

Spieltage

Play-off-Runde

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 http://badminton.de/BL-Saison-2005-06.884.0.html

2005
Bundesliga 2005/06
Bundesliga 2005/06